

Települések
Mikola (rom. Micula), Románia, Szatmár megye
Füzesmikola (1910-ig Mikola, rom. Nicula), Románia, Kolozs megye
Garammikola (szk. Mikula), Zselíz része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Vámosmikola, Pest megye, Szobi kistérség

Személyek

Családnévként
Mikola család
Mikola András (1884-1970) festőművész
Mikola Ferenc szobrász
Mikola István Ferenc (1947) orvos, politikus
Mikola Sándor (1871–1945) fizikus, pedagógus, az MTA tagja

Keresztnévként
lásd Miklós
Mikola Janovics Azarov (ukr. Микола Янович Азаров, 1947) orosz származású ukrán politikus, 2010-ben Ukrajna miniszterelnöke
Mikola Szerhijovics Fokin ukrán operaénekes (1912–1990)
Mikola Sztepanovics Csernih (Nyikolaj Sztyepanovics Csernih, 1931-2004) csillagász, a Krími Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa

Egyéb
Mikola-cső
Mikola Sándor-díj